La B Profesionalna Futbolna Grupa 2013-2014 è stata la 59ª edizione della B-PFG.

Classifica finale 

Campionato bulgaro di calcio
Calcio nel 2013
Calcio nel 2014